A Dangerous Affair – film del 1919 diretto da Charles Miller
A Dangerous Affair – film del 1931 diretto da Edward Sedgwick
A Dangerous Affair – film tv del 1995 diretto da Alan Metzger
A Dangerous Affair – cortometraggio del 2013 diretto da Max Decker